Nenad Vučković est un nom pouvant désigner:

 (né en 1976), joueur de football croate
Nenad Vučković (né en 1980), joueur de handball serbe

Voir aussi

Vučković, Nenad